Teen Spirit (álbum), do grupo A*Teens
 Teen Spirit (2011), telefilme adolescente de 2011
 Teen Spirit (2018), filme com Elle Fanning e Rebecca Hall
 Teen Spirit (desodorante), marca